Coetzee kan som auktorsförkortning betyda:

 Maureen Coetzee
 Hester Coetzee

Robotskapade auktorsförkortningar